Stor-Kälsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Kälsjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (9,88 ha)
Stor-Kälsjön (Håsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (2,14 km²)
Stor-Kälsjön, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (22,4 ha)

Se även
Kälsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn